Kann může být:

příjmení
 Charlotte Kann (* 1937), německá politička (SPD)
 Hans Kann (1927–2005), rakouský pianista a skladatel
 Jacobus H. Kann (1872–1944), nizozemský bankéř židovského původu a sionistický politik
 Lennet Kann (1844–1916), Aachener Stadtoriginal
 Marcus Kann (1820–1886), rakouský šachista
 Matthias Konrad Kann (* 1871, datum úmrtí neznámé), německý spisovatel

jiné významy
 Caro-Kann, šachové zahájení
 Bitva u Kann